В данном списке представлены известные науке исторические государственные образования эпохи Древнего мира.

Временные рамки списка охватывают период с древнейших времён до 476 года н. э. (падение Западной Римской империи), в Европе традиционно считающегося концом Древнего мира и началом Средневековья.

Несмотря на это, в других регионах временные границы древности могут отличаться от европейских. Например, концом древнего периода в Китае иногда считают появление империи Цинь, в Индии — империи Чола, а в Америке — начало европейской колонизации.

Список составлен в алфавитном порядке и имеет следующие разделы:
 Карта — историческая карта с изображением территории и местоположения государства.
 Название — название (или названия) государства.
 Время существования — временной промежуток, в который существовало государство. Хронология Древнего мира изучена очень плохо, а потому многие приведённые в списке даты могут быть спорными или иметь альтернативные трактовки.
 Территория — современные страны, на территории которых располагалось государство.
 Столица — столица государства. Если она менялась на протяжении истории, прилагаются периоды, в которые тот или иной город был столицей.
 Форма правления — форма правления государства. Если она менялась на протяжении истории, прилагаются периоды, в которые в государстве была та или иная форма правления.
 Язык(и) — язык (или языки), на котором говорило население государства.
 Религия — религия (или религии), которая исповедовалась населением государства.
 Комментарии — комментарии касательно государства, в частности, причины его появления и исчезновения.
 Примечания — ссылки на источники, в которых можно найти информацию о государстве.

В общей сложности, в списке представлено 238 государств.

А

Б

В

Г

Д

Ж

З

И

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Э

Ю

Я

Комментарии

Примечания

Литература

См. также 
 Древний мир
 Алфавитный список стран и территорий



Исторические списки стран